Château Tyszkiewicz est le nom de plusieurs châteaux en Lituanie :
 Château Tyszkiewicz, à Kretinga
 Château Tyszkiewicz, à Palanga